

Домбровець — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Домбровець — село в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства